

Biografia 
Fu Deputato del Regno di Sardegna in due legislature, eletto nel collegio di Vistrorio.

Alla sua cospicua donazione di oggetti d'arte, si deve la nascita del "Museo Civico P.A. Garda" di Ivrea.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni